Ricard är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amable Ricard (1828–1876), fransk politiker
 Frederik Ricard (1870–1931), dansk jurist
 Gustave Ricard (1823–1873), fransk målare
 Olfert Ricard (1872–1929), dansk präst

Se även
 Rikard

Franska efternamn